Pola de Somiedo är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Pola de Somiedo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pola de Somiedo är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Pola de Somiedo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Pola de Somiedo. Runt Pola de Somiedo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villablino,  km söder om Pola de Somiedo. I omgivningarna runt Pola de Somiedo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Asturien